Nidda (plaats), een plaats in Duitsland, in de deelstaat Hessen 
Nidda (rivier), een rivier in Duitsland, in de deelstaat Hessen
Nidda (Talmoed), een traktaat uit de Misjna en de Talmoed (mondelinge leer in het jodendom)